Andrej Rublëv e Dmitrij Tursunov erano i detentori del titolo, ma Tursunov ha deciso di non partecipare. Rublëv ha fatto coppia con Daniil Medvedev, perdendo in semifinale contro Julian Knowle e Jürgen Melzer.

In finale Juan Sebastián Cabal e Robert Farah Maksoud hanno sconfitto Knowle e Melzer con il punteggio di 7-5, 4-6, [10-5].

Teste di serie 

  Pablo Carreño Busta /  Marcel Granollers (quarti di finale, ritirati)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah Maksoud (campioni)

 Guillermo Durán /  Mariusz Fyrstenberg (primo turno)
 Wesley Koolhof /  Matwé Middelkoop (primo turno)

Wildcard 

  Evgenij Donskoj /  Tejmuraz Gabašvili (primo turno)

 Daniil Medvedev /  Andrej Rublëv (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2016
ATP World Tour 2016